Basalys är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1833. Basalys ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Basalys